

Cinema 
 Quick  – film portoghese del 1932
 Quick, re dei clown (Quick) – film tedesco del 1932
 Quick  – film statunitense del 1993
 Quick  – film sudcoreano del 2011

Persone 
 Bob Quick  – ex cestista statunitense
 Brian Quick  – giocatore di football americano statunitense 
 Jonathan Quick  – hockeista su ghiaccio statunitense

Altro 
Quick  – azienda olandese produttrice di abbigliamento sportivo.
 Quick  – catena di ristorazione rapida/fast food belga
 Quick  – personaggio dei fumetti franco-belgi
 Tempo di Quick  – in medicina, misura della via estrinseca della coagulazione